Cileles (Jatinangor)
 Cileles (Tigaraksa)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing